KOŠARKA

Jugoslovanska reprezentanca gluhih

Dosežek: 3. mesto EP gluhih v košarki - TURKU (FIN), 1975

KRALJ Jože            

PERČIČ Janez                    

                                                   

Slovenska reprezentanca gluhih

Dosežek: 3. mesto EP gluhih v košarki - KRAKOV (POL), 1996

BUDELLI Christian Alexander                    

JELEN Jože            

KOCJAN Janez        

KRAJAČIĆ Roman              

LEVSTIK Danijel                

LUKIĆ Saša            

MRŠA Šime            

PEVCIN Alfred                    

PODLOGAR Aleš                

POTOČNIK Peter                

RANKOVIĆ Peter                

ŠEBJAN Damjan                

                                                   

Slovenska reprezentanca gluhih

Dosežek: 1. mesto EP gluhih v košarki - LJUBLJANA (SLO), 2004

BUDELLI Christian Alexander                    

DREKONJA Nejc                

GROŠELJ Simon                

JAKOFČIČ Miha                

KRAJAČIĆ Roman              

LUKIĆ Saša            

PERIĆ Aleksandar              

POTOČNIK Peter                

RANKOVIĆ Peter                

STARC Domen                  

ŠEBJAN Damjan                

ZUPAN Miha            

Slovenska reprezentanca gluhih

Dosežek: 2. mesto         EP gluhih v košarki - BAMBERG (NEM) 2008

DREKONJA Nejc                

FABIJAN Miha                    

JAKOFČIČ Miha                

KRAJAČIĆ Roman              

LUKIĆ Saša            

MAKUC Matic          

OREŠNIK Jan          

PERIĆ Aleksandar              

RANKOVIĆ Peter                

STARC Domen                  

ŠEBJAN Damjan                

ZUPAN Miha

         

Slovenska reprezentanca gluhih

Dosežek: 1. mesto         EP gluhih v košarki - KONYA (TUR) 2012

JAKOFČIČ Miha                

JAVORNIK Klemen            

LUKIĆ Saša            

MAKUC Matic          

MRŠA Šime            

OREŠNIK Jan          

RANKOVIĆ Peter                

STARC Domen                  

ŠEBJAN Damjan                

VLAH Robert            

ZUPAN Miha            

ŽABOT Luka

ROK VEGELJ

EP:                           1998    VILNIUS (LTU)        

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         plavanje, 1500 m kravl                  

                              

MARINO KEGL                                                             

EP-mladinsko:                    2012    KOBLENZ (NEM)    

Dosežek:                            1. mesto                  

Športna panoga                 Tenis, posamično                

                                                   

EP-mladinsko:                    2012    KOBLENZ (NEM)    

Dosežek:                            1. mesto                  

Športna panoga                  tenis, mešani pari              

                                                   

SABINA HMELINA             

EP:                           1992    SERRE CHEVALIER (FRA)

Dosežek:                  2. mesto                  

Športna panoga       alpsko smučanje, superveleslalom            

                                                   

EP:                           1992    SERRE CHEVALIER (FRA)

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga        Alpsko smučanje, veleslalom          

                                                   

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA)        

Dosežek:                  2. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom          

                                                   

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA)        

Dosežek:                   3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

                 

SAMO PETRAČ                 

EP:                           1992    SERRE CHEVALIER (FRA)

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom          

                                                   

EP:                           1996    SUNDSVALL (ŠVE)  

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga         Alpsko smučanje, slalom                

                                                   

EP:                           1996, SUNDSVALL (ŠVE)              

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk                  

                                                   

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA)        

Dosežek:                  2. mesto                  

Športna panoga         Alpsko smučanje, smuk                  

                                                   

EP:                           2004    FUSSEN (NEM)      

Dosežek:                  2. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk 

                

ALOJZIJA MEGLIČ                                             

EP:                           1996    SUNDSVALL (ŠVE)  

Dosežek:                   1. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk                  

                                                   

EP:                           1996    SUNDSVALL (ŠVE)  

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, veleslalom          

                                                   

EP:                           2000    COURMAYEUR (ITA)        

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         Alpsko smučanje, superveleslalom            

                                                   

EP:                           2004    FUSSEN (NEM)      

Dosežek:                  2. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, superveleslalom            

                                                   

EP:                           2004    FUSSEN (NEM)      

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga         alpsko smučanje, smuk

                 

TADEJ ENCI                                 

EP:                           2015    BYDGOSZCZ (POL)

Dosežek:                  3. mesto                  

Športna panoga        atletika, tek na 400 m          

                                                   

EP:                           2016    TORUN (POL)          

Dosežek:                  1. mesto                  

Športna panoga        dvoranska atletika, tek na 400 m

           

IRIS BREGANSKI

EP-mladinsko:                     2018    SOFIJA (BOL)          

Dosežek:                             1. mesto                  

Športna panoga                   atletika, skok v višino, met kopja                  

                                                   

EP-mladinsko:                     2018    SOFIJA (BOL)          

Dosežek:                             2. mesto                  

Športna panoga                  atletika, krogla